The Gambler (englisch: Der Spieler) ist:
 Originaltitel von Der Spieler (1968), zweiteilige britische Miniserie (1968)
 Originaltitel von Spieler ohne Skrupel, US-amerikanischer Spielfilm von Karel Reisz (1974)
 Originaltitel der Western-Filmreihe Der beste Spieler weit und breit mit Kenny Rogers (1980–1994)
 The Gambler (1995), indischer Spielfilm von Dayal Nihalani (1995)
 der Originaltitel von Dunkle Tage in St. Petersburg, international koproduzierter Spielfilm von Károly Makk (1997)
 The Gambler (2014), US-amerikanischer Spielfilm von Rupert Wyatt (2014)
 The Gambler (2015), ungarisch-amerikanischer Spielfilm von Szabolcs Hajdu (2015)
 The Gambler (Album) Musikalbum von Kenny Rogers (1978)
 The Gambler (Lied), Lied aus dem gleichnamigen Album von Kenny Rogers (1978)

The Gambler ist der Spitzname folgender Personen:
 Kenny Rogers (1938–2020), US-amerikanischer Country-Sänger, Songwriter und Schauspieler
 Kenny Rogers (Baseballspieler) (* 1964), US-amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch:
 Gamble (Begriffsklärung)
 Gambler (Begriffsklärung)
 The Gamblers (Begriffsklärung)
 Spieler (Begriffsklärung)